T37 oder T 37 steht für:
 Preußische T 37, Lokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 „Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika“, ICD-10-Klassifikation
 T37 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten

T-37 steht für:
 Cessna T-37, US-amerikanisches Düsen-Schulflugzeug
 Suchoi T-37, sowjetisches Versuchjagdflugzeug
 T-37 (Panzer), sowjetischer amphibischer Panzer

T.37 steht für:
 T.37, ein von der ITU-T beschriebenes Protokoll zur Übertragung von Fax-Nachrichten
 Slingsby T.37 Skylark, Segelflugzeug von Slingsby Aviation

Siehe auch:
 T36
 T38

T37